Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2011 se konal ve dnech 19. – 25. září v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje, venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie International. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Polona Hercogová (semifinále)
  María José Martínezová Sánchezová (vítězka)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu:
  Marion Bartoliová
  Dominika Cibulková
  Kim So-jung
  Francesca Schiavoneová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Kristýna Plíšková
  Nicole Rottmannová
  Jurika Semaová
  Jaroslava Švedovová

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=190

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Galina Voskobojevová
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Polona Hercogová
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=6
|RD1-team3=|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3= 
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Klára Zakopalová
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3= 

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Galina Voskobojevová
|RD2-score1-1=60
|RD2-score1-2=62
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=6
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=77
|RD2-score2-2=77
|RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02= 
|RD4-team02= K Zakopalová
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (vítězky)
  Věra Duševinová /  Galina Voskobojevová (finále)
  Iveta Benešová /  Klára Zakopalová (semifinále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Alicja Rosolská (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2011